

Sigle 
 Techniques d'Avant Garde – holding con sede in Lussemburgo di proprietà di Mansour Ojjeh e Akram Ojjeh
 Touch And Go – motore dotato di frizione centrifuga ed avviamento elettrico per facilitarne l'utilizzo in uso nel karting
Trans Austria Gas Pipeline – gasdotto internazionale che trasporta gas dal confine Slovacchia-Austria al confine Austria-Italia

Cinema 
Tag – film del 2015 diretto da Sion Sono
Prendimi! (Tag) – film del 2018 diretto da Jeff Tomsic

Codici 
 TAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tagbilaran (Filippine)
 TAG – codice identificativo del VOR/DME di Taranto, radioassistenza per la navigazione aerea
 tag – codice ISO 639-3 della lingua tagoi

Fumetti 
 Tag – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Informatica 
 Elemento HTML (HTML Tag) – elemento sintattico con cui si marcano porzioni di un documento nei linguaggi di markup come l'HTML.
 Tag – termine associato a un contenuto digitale per facilitarne l'indicizzazione nei motori di ricerca.

Televisione 
 Tag – serie televisiva del 2000, diretta da Pierre Houle, con Céline Bonnier

Altro 
 TAG – abbreviazione per triacilglicerolo
 Tag – abbreviazione di Tagline, breve messaggio usato in comunicazione e pubblicità
 Tag – soprannome scelto come firma dai writers
 Nuvola di etichette o nuvola di tag (Tag Cloud) – insieme di parole chiave presenti in un sito Internet
 Tag team – match di wrestling tra squadre composte da due o più compagni, che dovrebbero combattere alternati
 Modalità tag – scontri fra squadre composte da più personaggi nei picchiaduro ad incontri, con i combattenti che possono "darsi il cambio" durante il match
 Tag RFID – dispositivo elettronico usato nelle tecnologie di identificazione Radio Frequency IDentification

Altri progetti